Coração Valente — álbum da banda de música cristã brasileira Voz da Verdade
 "Coração Valente" — canção do cantor gospel brasileiro Anderson Freire
 Braveheart (no Brasil: Coração Valente) — filme norte-americano de 1995 estrelado por Mel Gibson
 "Coração Valente" — canção (jingle) da campanha de Dilma Rousseff na eleição presidencial no Brasil em 2014
 Corazón valiente — telenovela estadunidense da Telemundo